Misha Ge, né le  à Moscou est un patineur artistique ouzbek.

Biographie

Carrière sportive 
Il grandit en Chine où il commence à être entraîné par ses parents.

En 2012, il se classe neuvième du Championnat des quatre continents.

Misha Ge prend la dix-septième place aux Jeux olympiques d'hiver de 2014.

Au début de la saison 2014-2015, il améliore ses meilleurs scores et termine notamment quatrième de la Coupe de Russie.

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Patineur artistique ouzbek
Naissance en mai 1991
Naissance à Moscou
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en RSFS de Russie